Thailand Masters 2000 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 3 по 11 марта 2000 года в Бангкоке, Таиланд. Победителем турнира стал предыдущий чемпион, Марк Уильямс, обыгравший в финале Стивена Хендри со счётом 9:5.

Турнир проходил без спонсорской поддержки.

Результаты

Основной турнир

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Thailand Open
2000 год в снукере